Lipowicz:
 Irena Ewa Lipowicz (* 1953, Gliwice), polska prawnik i dyplomata
 Roman Lipowicz (1929-2013), polski polityk
 Roman Lipowicz (1900-91) – polski specjalista technologii chłodnictwa

Zobacz też 
 Lipowiec (Lipowitz), powiat szczycieński
 Lipowiec
 Lipovice
 Lipovica
 Lipa (ujednoznacznienie)
 Lipowski